Juan Carlos García (1988-2018), joueur de football hondurien ;
  (né en 1971), acteur vénézuélien ;
  (né en 1985), joueur de football mexicain.